Urium puede referirse a:

Río 
 Urium, antigua denominación latina del Río Tinto, provincia de Huelva, España.

Localidades 
 Urium, antiguo poblado romano minero metalúrgico de Hispania, en la actual Riotinto (Huelva).
 Urium, antigua denominación latina de la localidad italiana de Oria, provincia de Brindisi.
 Urium, antigua denominación latina de la localidad italiana de Uras, en Cerdeña.
 Carate Urium, antigua denominación latina de la localidad italiana de Carate Urio, provincia de Como.